Bárdos Artúr (1882–1974) színigazgató, rendező, színházi író
Bárdos B. Artúr (1923–2011) újságíró, költő